Пара Ким Клейстерс и Ай Сугияма — победительница турнира, которые в финале обыграли чемпионок двух последних лет Вирхинию Руано Паскуаль и Паулу Суарес.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (финал)
  Ким Клейстерс /  Ай Сугияма (титул)
  Линдсей Дэвенпорт /  Лиза Реймонд (третий раунд)
  Кара Блэк /  Елена Лиховцева (полуфинал)
  Елена Докич /  Надежда Петрова (третий раунд)
  Светлана Кузнецова /  Мартина Навратилова (третий раунд)
  Патриция Вартуш /  Петра Мандула (третий раунд)
  Магдалена Малеева /  Лизель Хубер (первый раунд)
  Даниэла Гантухова /  Чанда Рубин (полуфинал)
  Кончита Мартинес /  Меган Шонесси (первый раунд)
  Жанетта Гусарова /  Барбара Шетт (четвертьфинал)
  Натали Деши /  Эмили Луа (четвертьфинал)
  Тина Крижан /  Катарина Среботник (второй раунд)
  Синобу Асагоэ /  Нана Мияги (второй раунд)
  Эммануэль Гальярди /  Патти Шнидер (третий раунд)
  Джанет Ли /  Винна Пракуся (первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2003